Frojach ist der Name folgender Orte:

 Frojach (Gemeinde Rosegg), Ortschaft von Rosegg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Frojach (Gemeinde Teufenbach-Katsch), Katastralgemeinde und Ortschaft von Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark